Ostrovní může být ulice:
 Ostrovní (Budyně nad Ohří)
 Ostrovní (Hoštka)
 Ostrovní (Choceň)
 Ostrovní (Chotěšov)
 Ostrovní (Hradec Králové)
 Ostrovní (Jablonné nad Orlicí)
 Ostrovní (Kamenice)
 Ostrovní (Litoměřice)
 Ostrovní (Loděnice)
 Ostrovní (Neratovice)
 Ostrovní (Písek)
 Ostrovní (Plzeň)
 Ostrovní (Poděbrady)
 Ostrovní (Praha)
 Ostrovní (Přeštice)
 Ostrovní (Řevnice)
 Ostrovní (Spálené Poříčí)
 Ostrovní (Stod)
 Ostrovní (Sušice)
 Ostrovní (Šluknov)
 Ostrovní (Štětí)
 Ostrovní (Varnsdorf)

Související články 
 Ostrov – geografický útvar
 Ostrov (rozcestník)